Pilates steht für:

 ein systematisches Körpertraining zur Kräftigung der Muskulatur (Pilates-Methode genannt), siehe Pilates

Pilates steht für einen Nachnamen; bekannte Namensträger:

 Joseph H. Pilates (1883–1967), deutsch-US-amerikanischer Körpertrainer
 Peter Pilates (1892–1978), deutscher Politiker (Zentrum und CDU)